Podlipný, Podlipny, Podlipni (f. Podlipná, Podlipna):

 Andrej Ľudovít Katina (pseudonym: Podlipný) (1909, Zvolen - 1968, Myjava) (sk)
 Erika Podlipná (Gáliková) (n. 1943, Slovacia) (sk)
 Jan Podlipný (1848 - 1914) (cs)
 Jiří Podlipný
 Iuliu (Julius) Podlipny (Podlipný) (1898, Bratislava - 1991, Timișoara), un pictor, grafician și pedagog
 Annemarie Podlipny-Hehn (n. 1938, Lovrin, județul Timiș), doctor în filozofie, istoric de artă
 Ilse Hehn (Podlipný)
 Zbigniew Podlipni (n. 1973, Nowy Targ) (pl)
 Zdeněk Podlipný (1898, Praha - 1946, Opava) (cs)